Семенихин (Семенихина) — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Семенихин, Геннадий Александрович (1919—1984) — советский писатель.
 Семенихин, Денис Владимирович (род. 1971) — телеведущий, эксперт по фитнесу.
 Семенихин, Игорь Ильич (род. 1955) — российский художник-импрессионист.
 Семенихин, Сергей Владимирович (1944—2019) — советский и российский учёный.

 Семенихина, Наталья Михайловна (род. 1970) — журналистка и телеведущая.

См. также 
 Семениха
 Семенихино